Майсурян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Майсурян, Александр Александрович (род. 1969) —  российский публицист и общественный деятель, автор книг.
 Майсурян, Николай Александрович (1896—1967) — советский учёный-растениевод и селекционер. Академик ВАСХНИЛ, профессор ТСХА.
 Майсурян, Ольга Михайловна (1861—1931) — армянская актриса.